Sony, empresa d'electrònica japonesa.
Sony Computer Entertainment, empresa desenvolupadora de videojocs, subsidiària de Sony
 Sony BMG Music Entertainment, companyia de música internacional
 Sony Entertainment Television, cadena de televisió internacional
 Sony Pictures, productora relacionada amb Sony Entertainment Television